El término ETSII puede hacer referencia a:
Escuelas Técnicas Superiores de Ingeniería Industrial:

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid.
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Valencia.
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Cataluña.
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad de Málaga.
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad de Sevilla
Escuelas Técnicas Superiores de Ingeniería Informática

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la Universidad de La Laguna.
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la Universidad de Málaga.
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la Universidad de Sevilla.
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la Universidad de Valladolid.